Ге́веші () — поширене угорське прізвище. Походить або від назв місцевостей, або від слова «гевеш» (), що означає «завзятий», «гарячий».

Персоналії 
 Людвіґ Гевеші (1843—1910) — австро-угорський письменник і журналіст.
 Дєрдь де Гевеші (1885—1966) — угорський хімік, лауреат Нобелівської премії.

Інше 
 10444 де Гевеші — астероїд.
 Гевеші (місячний кратер).

Примітки 

Угорські прізвища